Le Fennec, un mammifère omnivore de la famille des canidés
 Le Fennec, une maison d'édition marocaine
 Le Fennec est le surnom donné par l'Armée de l'air française à l'avion d'entraînement américain North American T-28 Trojan lorsqu'elle l'utilisa comme avion anti-guérilla durant la guerre d'Algérie.
 Le Fennec, un hélicoptère français
 Le Fennec, un type de dériveur
 Fennec, un album de bande dessinée
 Fennec, une série télévisée française d'animation 
 Fennec, nom de code de Firefox Mobile
 Les Fennecs du désert, joueurs de l'équipe nationale de football en Algérie
 Fennec d'or, récompense audiovisuelle en Algérie
 Fennec, le nom de code de Karim Sayad, un espion infiltré dans un groupe terroriste dans le roman Citoyens clandestins écrit par DOA et paru en 2007. Le personnage apparaît ensuite dans les romans Pukhtu : Primo et Pukhtu : Secundo du même auteur sous le nom de code de Fox.